Intermission (« entracte » en anglais) peut désigner :
 Intermission , un album de Dio sorti en 1986 ;
 Intermission, un album de Stratovarius sorti en 2001 ;
 Intermission, une chanson de Cœur de pirate sortie en 2009, sur l'album éponyme ;
 Intermission: Extraneous Music from the Residents' Mole Show, un EP des Residents sorti en 1983 ;
 Intermission, un film de John Crowley sorti en 2003.
Intermission (groupe d'eurodance)